Actiegroep (term), een groep mensen die actie voert om een bepaald (idealistisch) doel te bereiken
 Actiegroep (Surinaamse partij), politieke partij in Suriname in de jaren 1960